Danica Bartulović (Kreševo Brdo, 1953.) hrvatska je pjesnikinja koja piše duhovnu poeziju i haiku. Živi i radi u Podstrani.

Životopis 
Rođena je u Kreševu Brdu u Dalmatinskoj zagori. Radovi joj se objavljuju u nizu kulturnih i vjerskih časopisa u domovini i svijetu. Do sada joj je tiskano više samostalnih zbirki poezije, i to sljedećim redom: Glasnici zemlje (Logos, Split, 1982.), Iznad mrakova i tamnica (Buvina, Split, 1989.), Bijeli leptiri (Narodno sveučilište Split, Split, 1993.), Na izvorima ljubavi (Matica hrvatska, Split, 1995.), Križonoše (Matica hrvatska, Split, 1997-), Kad cvjetam (Matica hrvatska, Imotski, 1998.), Stablo vremena (Laus, Split, 2000.), Kad zemlju zemlji slegnem (Ziral, Mostar-Zagreb, 2001.), To malo duše (Glasnik SIM, Zagreb, 2003.), Sakriveno blago (Matica hrvatska, Podstrana, 2004.), Svjetlosti živa (Matica hrvatska, Podstra-na, 2005.), To dugujemo Bogu i sebi (Matica hrvatska, Podstrana, 2007-), Peta. dimenzija (Matica hrvatska, Split-Zagreb, 2010.), Izabrane pjesme (Matica hrvatska, Split-Podstrana, 2012.), Fragmenti iz duhovnog dnevnika Buđenje duše, meditativne zapise pisane osamdesetih godina (Naklada Bošković, 2012.), Kudija i vrteno, zbirka pjesama, 2014. Sve knjige publicirane su u tisku, na radiju i televiziji te katalogizirane u katalozima sveučilišnih knjižnica u Splitu, Sarajevu, Zagrebu, te u drugim gradovima, kao i u Nacionalnoj knjižnici u Zagrebu.

Bartulovićkine pjesme su s leksičkom, jezikoslovno i etnografskom vrijednošću "jer su poetizirali svagdašnji život sela kroz sociološku arheologiju, uz obilje duhovitoga i anegdotalnoga štiva. Autorica pjeva o malim ljudima velika srca, čiste duše, velikim radnicima, trudbenicima i gastarbajterima, koji su punokrvni likovi poput junaka iz Kačićeve Pismarice i Biblije".

Pjesme su joj u slobodnom stihu, a govore o negdašnjem životu u Zagori.

Nagrade i priznanja 
2011.: Susret hrvatskoga duhovnoga književnoga stvaralaštva Stjepan Kranjčić, 3. nagrada za pjesništvo, za pjesmu Duhovno bilo

Izvori 
Ivica Luetić: Kultura. Knjiga. Opjevala život sela , Glas Koncila, 3. rujna 2014.

Hrvatski pjesnici